

Nom commun 
 Une selle est un accessoire placé sur le dos d'une monture (principalement les chevaux) sur lequel le cavalier s'assied.
 Un siège-selle est un siège ergonomique assis-debout ressemblant à une selle d'équitation.
 Une selle est le siège d'un deux-roues (bicyclette, motocyclette).
 En boucherie, la selle est le quartier postérieur (des côtes aux gigots) de l'agneau, du mouton, du veau, du chevreuil.
 En sculpture, une selle est un support servant à poser la matière ou l'objet qui est utilisé pour la production de l'œuvre.
 En mathématiques, le point selle est l'autre nom du point col.
 En géométrie, on désigne sous le nom de « selle de cheval » le paraboloïde hyperbolique.
 En géographie, une selle ou un ensellement est un col aux formes évasées.
 Les selles sont l'un des noms donnés à la matière fécale humaine, provenant de l'expression « aller à la selle » (dans ce cas, le mot « selle » désignait la chaise percée).
 Une selle à planer est un appareil utilisé pour le maintien de pièce de bois pendant le travail à la plane.
 Le selle français est un cheval polyvalent, qui permet la pratique de nombreuses disciplines en compétition comme en loisir.
 Le selle slovène est une race de chevaux de sports.

Nom propre

Patronyme 
  (1748-1800), médecin et philosophe allemand.
 Hilmar Selle (1933-2007), homme politique allemand.
 Linn Selle (1986-), présidente du Mouvement européen-Allemagne.
 Thomas Selle (1599-1663), compositeur allemand.

Hydronymes 
 La Selle est un affluent de l'Escaut.
 La Selle est un affluent de la Somme en rive gauche.
 La Selle (orthographe actuelle : Celle) est une rivière française de Saône-et-Loire, affluent de l’Arroux.

Toponyme 
 Bacouel-sur-Selle est une commune française, située dans le département de la Somme en région Hauts-de-France.

Notes et références 

it:Finimenti#Selle